Brachycoelium är ett släkte av plattmaskar. Brachycoelium ingår i familjen Brachycoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Brachycoelium